Pojęcie normalności może dotyczyć:
 normalnych zachowań człowieka: norma (psychologia) i norma seksualna
 normalności roztworu
 wektora normalnego
 podgrupy normalnej
 przestrzeni normalnej
 rozkładu normalnego

Zobacz też 
 normatywność
 nienormatywność